Masero – altra denominazione di Maseru, capitale del Lesotho
 Masero – frazione del comune italiano di Licciana Nardi, in Toscana
 Masero – frazione del comune italiano di Scarmagno, in Piemonte

Pagine correlate 

Masera